Trixl ist der Familienname folgender Personen:

 Daniela Trixl (* 1974), deutsche Künstlerin
 Josef Trixl-Hellensteiner (1889–1980), österreichischer Rad- und Skisportler